EJL steht für:
 Eesti Jäähoki Liit, der nationale Eishockeyverband Estlands
 Eesti Jalgpalli Liit, der estnische Fußballverband
 Eesti Jalgratturite Liit, der estnische Radfahrverband
 Evangelische Jugend auf dem Lande, eine Fachorganisation für ländliche, agrarpolitische und ökologische Themen der evangelischen Jugendarbeit

EJL